Here with Me – singolo del 1999 di Dido
Here with Me – singolo del 2004 dei MercyMe
Here with Me – singolo del 2012 dei The Killers
Here with Me – singolo del 2019 di Marshmello
Here with Me – album del 2009 di Holly Williams